XII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 16 по 27 октября 1949 года в Ленинграде (РСФСР) на зимнем стадионе..

В соревнованиях приняло участие 24 команды из 15 союзных республик (кроме Киргизской): РСФСР («Динамо» Москва, ДО Ленинград, ЦДКА, «Локомотив» Москва, «Спартак» Москва, «Спартак» Ленинград, ВВА МВО, «Медик» Свердловск), УССР («Наука» Харьков, «Наука» Одесса, «Спартак» Киев), ГССР («Локомотив» Тбилиси), БССР («Наука» Минск), АзССР («Нефтяник» Баку), ЛатССР («Спартак» Рига), УзССР (ДО Ташкент), ЭССР («Спартак» Таллин), ТурССР («Спартак» Ашхабад), АрмССР («Наука» Ереван), ЛитССР («Динамо» Вильнюс), МССР («Спартак» Кишинёв), ТаджССР («Большевик» Сталинабад), КазССР («Большевик» Алма-Ата), КФССР (сборная Петрозаводска).

Соревнования прошли в два этапа — предварительный, на котором определилась восьмёрка финалистов, и финальный, где они поборолись за медали, а 16 неудачников разыграли места с 9-го по 24-е.

Армейцам Москвы, удалось прервать гегемонию земляков из «Динамо» и выиграть первый титул в своей истории. Потеснили милиционеров и ленинградские офицеры. Именно из игроков этих трёх команд состоял костяк сборной СССР, выигравшей чемпионат мира 1949 года.

Турнир характеризовался заметным повышением конкуренции и уровня волейбола в стране. Никому не удалось пройти дистанцию турнира без поражений. Счёт 3:0 фиксировался крайне редко, а чемпион страны ЦДКА и вовсе ни разу не победил в трёх партиях.

Результаты

Предварительный этап

Финальный турнир 
Четвёрка примерно равных по силе команд до последнего дня вела борьбу за золотые медали. ЦДКА и ДО Ленинград набрали равное количество очков и между ними решено было провести суперфинал.

Суперфинал 
ЦДКА — ДО Ленинград — 3:2

Группа «Б»

Группа «В»

Призёры 
 ЦДКА: Евгений Алексеев, Георгий Бурцев, Григорий Гранатуров, Б. Кабанов, Константин Рева, Владимир Саввин, Вадим Скворцов, Владимир Харитонов. Тренер — Григорий Берлянд.

 ДО (Ленинград): Порфирий Воронин, Г. Гарин, С. Дайтер, Аркадий Жаворонков, Андрей Ивойлов, Виктор Кадыков, Николай Михеев, Владимир Ульянов, Дмитрий Шилло, Анатолий Эйнгорн. Тренер — Николай Михеев.

 «Динамо» (Москва): Владимир Васильчиков, С. Евсеев, Валентин Китаев, Виктор Мальцман, Анатолий Седов, Алексей Силуянов, Владимир Харитонов, Е. Черенков, Владимир Щагин, Алексей Якушев. Тренер — Алексей Якушев.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.

1949 год в волейболе
1949 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1949 году
Октябрь 1949 года
Чемпионаты СССР в 1949 году